Schin steht für:
 Schīn, ein arabischer Buchstabe
 Schin (Hebräisch), ein hebräischer Buchstabe
 die ehemalige niederländische Gemeinde Schin op Geul, die 1940 nach Valkenburg-Houthem (jetzt Valkenburg aan de Geul) eingemeindet wurde

Schin (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Schin (* 1985), kasachischer Eishockeyspieler
 Nikolai Schin (1928–2006), usbekischer Maler

Schin steht als Abkürzung für:

 die Schinschlucht (Schlucht und Verkehrsweg im Kanton Graubünden, Schweiz)

Siehe auch:
 Shin (Begriffsklärung)
 Shinn

Abkürzung